El Festival de la Cançó d'Eurovisió Júnior 2004 va ser la segona edició de la versió infantil d'Eurovisió, celebrat al Haakons Hall de la ciutat de Lillehammer (Noruega) el 20 de novembre de 2004, amb el debut de 2 països: França i Suïssa. Hi van participar 18 països (rècord de participants de moment). Els presentadors van ser Stian Barsnes Simonsen i Nadia Hasnaoui. María Isabel, representant d'Espanya, va ser la guanyadora d'aquesta edició, amb la cançó Antes muerta que sencilla.

Participants

Taula de Puntuacions

Màximes puntuacions 
Els països que van rebre 12 punts (màxima puntuació) van ser:

Curiositats 
 El grup Westlife va ser l'encarregat d'amenitzar el temps reservat per votar per telèfon.
 Mentre que la majoria de països elegeixen nens per comunicar els seus vots en directe, Espanya va escollir el ninot Lucho, un dels personatges dels Lunnis.
 Polònia va quedar en última posició per segon any consecutiu i va decidir no participar-hi més fins ara.

Mapa dels països participants

Països debutants

Enllaços externs 
 Web oficial (en anglès)

2004